Per Carleson kan syfta på:

Per Carleson (1917–2004), militär, fäktare.
Per Carleson (1947–2022), ljudtekniker, filmregissör, manusförfattare med mera.